Дмитрий Михайлович Зайцев: Зайцев, Дмитрий Михайлович (1921—1979) — тракторист, Герой Социалистического Труда .
 Зайцев, Дмитрий Михайлович (1922—1980) — военный лётчик, Герой Советского Союза.